Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Dubai Tennis Championships 2016 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl třetí tenista světa Roger Federer, který se odhlásil pro rekonvalescenci po operaci menisku.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Švýcar Stan Wawrinka, jenž ve finále zdolal Kypřana Marcose Baghdatise po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6, když ve druhé sadě byl odehrán dlouhý tiebreak poměrem míčů 15:13. V probíhající sezóně si po Chennai Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo třináctý singlový titul na okruhu ATP Tour a deváté vyhrané finále v řadě.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2016